David Huddleston (1930-2016), acteur et producteur américain ;
 Deserie Huddleston (1960-), tireuse sportive australienne ;
 Floyd Huddleston (1918-1991), compositeur américain :
 Mike Huddleston (1900?-19?), dessinateur de bande dessinée américain ;
 Walter Huddleston (1926-2018), homme politique américain ;
 William Emanuel Huddleston (1920-2013), musicien et compositeur de jazz américain.
Patronyme anglais